Olaszország
Castelletto Cervo, település Olaszországban, Piemont régióban, Biella megyében
Castelletto di Branduzzo, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Castelletto d’Erro, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Castelletto Molina, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Castelletto Merli, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Castelletto Monferrato, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Castelletto d’Orba, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Castelletto Stura, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Castelletto sopra Ticino, település Olaszországban, Piemont régióban, Novara megyében
Castelletto Uzzone, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében